Poelau Pajoeng kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Pulau Payung Besar, ö, Banten, 
 Pulau Payung (ö i Indonesien, Sumatera Selatan), 
 Pulau Payung (ö i Indonesien, Kepulauan Riau, lat 1,13, long 104,63), 

Robotskapade Indonesienförgreningar